Эхопроцессор ( — «обработчик эхопочты») или тоссер (, от глагола ) — компьютерная программа для обработки эхопочты в Фидонете. Тоссеры обычно могут обрабатывать и нетмейл, но эта функция часто отдаётся трекеру.

Функции 
 Тоссинг () — распаковка полученных мейлером пакетов, и размещение сообщений из них в базе сообщений (например, в формате ). Сообщения, предназначенные для других систем, могут не записываться в базу, а сразу упаковываться для них — см. ниже. Сообщения, которые уже обрабатывались тоссером (их MSGID сохраняются в специальной базе), могут удаляться либо помещаться в специальную область сообщений.
 Сканирование и упаковка () — поиск в базе новых сообщений, подлежащих отправке, и создание пакетов для пересылки мейлером. Большинство эхопроцессоров в списке кодов продуктов FTSC называются «» («упаковщик»).
 Очистка или упаковка базы () — поиск и удаление сообщений, помеченных как удалённые, и старых сообщений. Часто выносится в отдельную программу.

Известные тоссеры

Примечания 

Программное обеспечение Фидонета